Leśniewo ist der Name mehrerer Dörfer in Polen:

 Leśniewo (Grudziądz) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Powiat Grudziądzki
 Leśniewo (Karniewo) in der Woiwodschaft Masowien, Powiat Makowski
 Leśniewo (Łubowo) in der Woiwodschaft Großpolen, Powiat Gnieźnieński
 Leśniewo (Puck) in der Woiwodschaft Pommern, Powiat Pucki
 Leśniewo (Srokowo) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Kętrzyński
 Leśniewo (Szulborze Wielkie) in der Woiwodschaft Masowien, Powiat Ostrowski